Fleiss o Fleiß (diligenza) può riferirsi a:

Persone
Heidi Fleiss – attrice statunitense
Mike Fleiss – produttore televisivo statunitense
Nika Fleiss – sciatrice croata
Noah Fleiss – attore statunitense